Кокай — многозначное слово:
 Кокай — первая буква тайского алфавита.
 Кокай — первая буква лаосского алфавита.
 Кокай, Режё — венгерский композитор.
 Кокай — река в Японии, приток Тоне.
 Кокай — река в России, приток Уфы.
  (фр. Kookaï) — французская торговая марка.

См. также 
 Какай — первая буква шанского алфавита.